Edward Holland (burgemeester), burgemeester van New York in de periode 1747-1757
 Eddie Holland, Amerikaans zanger, componist en muziekproducent